Berghia är ett släkte av snäckor. Berghia ingår i familjen snigelkottar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snigelkottar
Berghia